Allende 2.ª Sección (San Cándido) es una localidad del municipio de Juárez ubicado en el noroeste del estado mexicano de Chiapas.

Geografía 
La localidad de Allende 2.ª Sección (San Cándido) se sitúa en las coordenadas geográficas , a una elevación de 49 metros sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Allende 2.ª Sección (San Cándido) tenía 169 habitantes, en 2010 la población era de 171 habitantes, y para 2020 había 91 habitantes de los cuales 52 son del sexo masculino y 39 del sexo femenino.

Véase también 
 Municipio de Juárez

Referencias 

Localidades del estado de Chiapas